Чемпионат Колумбии по футболу 1975 — 28-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1975 на RSSSF

1975
Футбол в Южной Америке в 1975 году
1975 год в Колумбии